

Geografia 
 Saint Martin – isola delle Piccole Antille (Caraibi)

Belgio 
 Saint-Martin – ex comune ora frazione di Jemeppe-sur-Sambre, comune nella provincia di Namur (Vallonia)

Burkina Faso 
 Saint-Martin – comune nella provincia di Kossi (Boucle du Mouhoun)

Canada 
 Saint-Martin – località nella contea di Saint John (Nuovo Brunswick)
 Saint-Martin – comune nella regione Chaudière-Appalaches (Québec)
 Saint-Martin – ex comune ora frazione di Laval, città nella regione Laval (Québec)

Francia

Alta Francia 
 Saint-Martin-au-Laërt – ex comune ora frazione di Saint-Martin-lez-Tatinghem, comune nel dipartimento del Passo di Calais
 Saint-Martin-aux-Bois – comune nel dipartimento dell'Oise
 Saint-Martin-Boulogne, già Saint-Martin-lès-Boulogne o Saint-Martin – comune nel dipartimento del Passo di Calais
 Saint-Martin-Choquel – comune nel dipartimento del Passo di Calais
 Saint-Martin-d'Hardinghem – comune nel dipartimento del Passo di Calais
 Saint-Martin-le-Nœud – comune nel dipartimento dell'Oise
 Saint-Martin-lez-Tatinghem – comune nel dipartimento del Passo di Calais
 Saint-Martin-Longueau – comune nel dipartimento dell'Oise
 Saint-Martin-Rivière – comune nel dipartimento dell'Aisne
 Saint-Martin-sur-Cojeul – comune nel dipartimento del Passo di Calais
 Saint-Martin-sur-Écaillon – comune nel dipartimento del Nord

Alvernia-Rodano-Alpi 
 Saint-Martin-Bellevue – ex comune ora frazione di Fillière, comune nel dipartimento dell'Alta Savoia
 Saint-Martin-Cantalès – comune nel dipartimento del Cantal
 Saint-Martin-d'Août – comune nel dipartimento della Drôme
 Saint-Martin-d'Arc – comune nel dipartimento della Savoia
 Saint-Martin-d'Ardèche – comune nel dipartimento dell'Ardèche
 Saint-Martin-de-Bavel – comune nel dipartimento dell'Ain
 Saint-Martin-de-Clelles – comune nel dipartimento dell'Isère
 Saint-Martin-de-Fugères – comune nel dipartimento dell'Alta Loira
 Saint-Martin-de-la-Cluze – comune nel dipartimento dell'Isère
 Saint-Martin-de-la-Porte – comune nel dipartimento della Savoia
 Saint-Martin-des-Lais – comune nel dipartimento dell'Allier
 Saint-Martin-des-Olmes – comune nel dipartimento del Puy-de-Dôme
 Saint-Martin-des-Plains – comune nel dipartimento del Puy-de-Dôme
 Saint-Martin-des-Rosiers – frazione di Albon, comune nel dipartimento della Drôme
 Saint-Martin-d'Estréaux – comune nel dipartimento della Loira
 Saint-Martin-de-Valamas – comune nel dipartimento dell'Ardèche
 Saint-Martin-de-Vaulserre – comune nel dipartimento dell'Isère
 Saint-Martin-d'Hères – comune nel dipartimento dell'Isère
 Saint-Martin-d'Ollières – comune nel dipartimento del Puy-de-Dôme
 Saint-Martin-du-Frêne o Saint-Martin-du-Fresne – comune nel dipartimento dell'Ain
 Saint-Martin-du-Mont – comune nel dipartimento dell'Ain
 Saint-Martin-d'Uriage – comune nel dipartimento dell'Isère
 Saint-Martin-en-Coailleux – ex comune ora frazione di Saint-Chamond, comune nel dipartimento della Loira
 Saint-Martin-en-Haut – comune nel dipartimento del Rodano
 Saint-Martin-en-Vercors – comune nel dipartimento della Drôme
 Saint-Martin-la-Plaine – comune nel dipartimento della Loira
 Saint-Martin-la-Sauveté – comune nel dipartimento della Loira
 Saint-Martin-le-Châtel – comune nel dipartimento dell'Ain
 Saint-Martin-le-Colonel – comune nel dipartimento della Drôme
 Saint-Martin-Lestra – comune nel dipartimento della Loira
 Saint-Martin-le-Vinoux – comune nel dipartimento dell'Isère
 Saint-Martin-sous-Vigouroux – comune nel dipartimento del Cantal
 Saint-Martin-sur-Arve – ex comune ora frazione di Sallanches, comune nel dipartimento dell'Alta Savoia
 Saint-Martin-sur-la-Chambre – comune nel dipartimento della Savoia
 Saint-Martin-sur-Lavezon – comune nel dipartimento dell'Ardèche
 Saint-Martin-Valmeroux – comune nel dipartimento del Cantal

Borgogna-Franca Contea 
 Saint-Martin-Belle-Roche – comune nel dipartimento della Saona e Loira
 Saint-Martin-d'Auxy – comune nel dipartimento della Saona e Loira
 Saint-Martin-de-Commune – comune nel dipartimento della Saona e Loira
 Saint-Martin-de-la-Mer – comune nel dipartimento della Côte-d'Or
 Saint-Martin-de-Lixy – comune nel dipartimento della Saona e Loira
 Saint-Martin-de-Salencey – comune nel dipartimento della Saona e Loira
 Saint-Martin-des-Champs – comune nel dipartimento della Yonne
 Saint-Martin-d'Heuille – comune nel dipartimento della Nièvre
 Saint-Martin-d'Ordon – comune nel dipartimento della Yonne
 Saint-Martin-du-Lac – comune nel dipartimento della Saona e Loira
 Saint-Martin-du-Mont – comune nel dipartimento della Côte-d'Or
 Saint-Martin-du-Mont – comune nel dipartimento della Saona e Loira
 Saint-Martin-du-Puy – comune nel dipartimento della Nièvre
 Saint-Martin-du-Tartre – comune nel dipartimento della Saona e Loira
 Saint-Martin-du-Tertre – comune nel dipartimento della Yonne
 Saint-Martin-en-Bresse – comune nel dipartimento della Saona e Loira
 Saint-Martin-en-Gâtinois – comune nel dipartimento della Saona e Loira
 Saint-Martin-la-Patrouille – comune nel dipartimento della Saona e Loira
 Saint-Martin-sous-Montaigu – comune nel dipartimento della Saona e Loira
 Saint-Martin-sur-Armançon – comune nel dipartimento della Yonne
 Saint-Martin-sur-Nohain – comune nel dipartimento della Nièvre
 Saint-Martin-sur-Ocre – ex comune ora frazione di Val-d'Ocre, comune nel dipartimento della Yonne 
 Saint-Martin-sur-Ouanne – ex comune ora frazione di Charny-Orée-de-Puisaye, comune nel dipartimento della Yonne

Bretagna 
 Saint-Martin-des-Champs – comune nel dipartimento del Finistère
 Saint-Martin-des-Prés – comune nel dipartimento della Côtes-d'Armor
 Saint-Martin-sur-Oust, già Saint-Martin – comune nel dipartimento del Morbihan

Centro-Valle della Loira 
 Saint-Martin-d'Abbat – comune nel dipartimento del Loiret
 Saint-Martin-d'Auxigny – comune nel dipartimento del Cher
 Saint-Martin-de-Lamps – ex comune ora frazione di Levroux, comune nel dipartimento dell'Indre
 Saint-Martin-de-Nigelles – comune nel dipartimento dell'Eure-et-Loir
 Saint-Martin-des-Bois – comune nel dipartimento del Loir-et-Cher
 Saint-Martin-des-Champs – comune nel dipartimento del Cher
 Saint-Martin-le-Beau – comune nel dipartimento dell'Indre e Loira
 Saint-Martin-sur-Ocre – comune nel dipartimento del Loiret

Grand Est 
 Saint-Martin – comune nel dipartimento del Basso Reno
 Saint-Martin – comune nel dipartimento della Meurthe e Mosella
 Saint-Martin-aux-Champs – comune nel dipartimento della Marna
 Saint-Martin-d'Ablois – comune nel dipartimento della Marna
 Saint-Martin-de-Bossenay – comune nel dipartimento dell'Aube
 Saint-Martin-ès-Vignes – ex comune ora frazione di Troyes, comune nel dipartimento dell'Aube
 Saint-Martin-lès-Langres – comune nel dipartimento dell'Alta Marna
 Saint-Martin-l'Heureux – comune nel dipartimento della Marna
 Saint-Martin-sur-le-Pré – comune nel dipartimento della Marna

Île-de-France 
 Saint-Martin-de-Bréthencourt – comune nel dipartimento degli Yvelines
 Saint-Martin-des-Champs – comune nel dipartimento di Senna e Marna
 Saint-Martin-des-Champs – comune nel dipartimento degli Yvelines
 Saint-Martin-du-Boschet – comune nel dipartimento di Senna e Marna
 Saint-Martin-du-Tertre – comune nel dipartimento della Val-d'Oise
 Saint-Martin-en-Bière – comune nel dipartimento di Senna e Marna
 Saint-Martin-la-Garenne – comune nel dipartimento degli Yvelines

Normandia 
 Saint-Martin-au-Bosc – comune nel dipartimento della Senna Marittima
 Saint-Martin-aux-Arbres – comune nel dipartimento della Senna Marittima
 Saint-Martin-aux-Buneaux – comune nel dipartimento della Senna Marittima
 Saint-Martin-aux-Chartrains – comune nel dipartimento del Calvados
 Saint-Martin-d'Aubigny – comune nel dipartimento della Manica
 Saint-Martin-d'Audouville – comune nel dipartimento della Manica
 Saint-Martin-de-Bienfaite-la-Cressonnière – comune nel dipartimento del Calvados
 Saint-Martin-de-Blagny – comune nel dipartimento del Calvados
 Saint-Martin-de-Bonfossé – comune nel dipartimento della Manica
 Saint-Martin-de-Boscherville – comune nel dipartimento della Senna Marittima
 Saint-Martin-de-Cenilly – comune nel dipartimento della Manica
 Saint-Martin-d'Écublei – comune nel dipartimento dell'Orne
 Saint-Martin-de-Fontenay – comune nel dipartimento del Calvados
 Saint-Martin-de-Fresnay – ex comune ora frazione di Saint-Pierre-en-Auge, comune nel dipartimento del Calvados
 Saint-Martin-de-la-Lieue – comune nel dipartimento del Calvados
 Saint-Martin-de-Landelles – ex comune ora frazione di Saint-Hilaire-du-Harcouët, comune nel dipartimento della Manica
 Saint-Martin-de-l'If – comune nel dipartimento della Senna Marittima
 Saint-Martin-de-Mailloc – comune nel dipartimento del Calvados
 Saint-Martin-de-Mieux – comune nel dipartimento del Calvados
 Saint-Martin-de-Sallen – ex comune ora frazione di Le Hom, comune nel dipartimento del Calvados
 Saint-Martin-des-Besaces – ex comune ora frazione di Souleuvre-en-Bocage, comune nel dipartimento del Calvados
 Saint-Martin-des-Champs – comune nel dipartimento della Manica
 Saint-Martin-des-Entrées – comune nel dipartimento del Calvados
 Saint-Martin-des-Landes – comune nel dipartimento dell'Orne
 Saint-Martin-des-Pézerits – comune nel dipartimento dell'Orne
 Saint-Martin-de-Varreville – comune nel dipartimento della Manica
 Saint-Martin-Don – ex comune ora frazione di Souleuvre-en-Bocage, comune nel dipartimento del Calvados
 Saint-Martin-du-Bec – comune nel dipartimento della Senna Marittima
 Saint-Martin-du-Manoir – comune nel dipartimento della Senna Marittima
 Saint-Martin-du-Mesnil-Oury – ex comune ora frazione di Livarot-Pays-d'Auge, comune nel dipartimento del Calvados
 Saint-Martin-du-Tilleul – comune nel dipartimento dell'Eure
 Saint-Martin-du-Vieux-Bellême – comune nel dipartimento dell'Orne
 Saint-Martin-du-Vivier – comune nel dipartimento della Senna Marittima
 Saint-Martin-en-Campagne – comune nel dipartimento della Senna Marittima
 Saint-Martin-la-Campagne – comune nel dipartimento dell'Eure
 Saint-Martin-l'Aiguillon – comune nel dipartimento dell'Orne
 Saint-Martin-le-Bouillant – comune nel dipartimento della Manica
 Saint-Martin-le-Gaillard – comune nel dipartimento della Senna Marittima
 Saint-Martin-le-Gréard – comune nel dipartimento della Manica
 Saint-Martin-le-Hébert – ex comune ora frazione di Bricquebec-en-Cotentin, comune nel dipartimento della Manica
 Saint-Martin-l'Hortier – comune nel dipartimento della Senna Marittima
 Saint-Martin-Osmonville – comune nel dipartimento della Senna Marittima
 Saint-Martin-Saint-Firmin – comune nel dipartimento dell'Eure

Nuova Aquitania 
 Saint-Martin – ex comune ora frazione di Autevielle-Saint-Martin-Bideren, comune nel dipartimento dei Pirenei Atlantici
 Saint-Martin – ex comune ora frazione di Cognac, comune nel dipartimento della Charente
 Saint-Martin – ex comune ora frazione di Ferrensac, comune nel dipartimento del Lot e Garonna
 Saint-Martin – ex comune ora frazione di Penne-d'Agenais, comune nel dipartimento del Lot e Garonna
 Saint-Martin – ex comune ora frazione di Périgueux, comune nel dipartimento della Dordogna
 Saint-Martin – ex comune ora frazione di Sos, comune nel dipartimento del Lot e Garonna
 Saint-Martin-Château – comune nel dipartimento della Creuse
 Saint-Martin-Curton – comune nel dipartimento del Lot e Garonna
 Saint-Martin-d'Arberoue – comune nel dipartimento dei Pirenei Atlantici
 Saint-Martin-d'Arrossa – comune nel dipartimento dei Pirenei Atlantici
 Saint-Martin-d'Ary – comune nel dipartimento della Charente Marittima
 Saint-Martin-de-Beauville – comune nel dipartimento del Lot e Garonna
 Saint-Martin-de-Bernegoue – comune nel dipartimento delle Deux-Sèvres
 Saint-Martin-de-Coux – comune nel dipartimento della Charente Marittima
 Saint-Martin-de-Fressengeas – comune nel dipartimento della Dordogna
 Saint-Martin-de-Gurson, già Saint-Martin-de-Gurçon – comune nel dipartimento della Dordogna
 Saint-Martin-de-Hinx – comune nel dipartimento delle Landes
 Saint-Martin-de-Juillers – comune nel dipartimento della Charente Marittima
 Saint-Martin-de-Jussac – comune nel dipartimento dell'Alta Vienne
 Saint-Martin-de-Laye – comune nel dipartimento della Gironda
 Saint-Martin-de-Lerm – comune nel dipartimento della Gironda
 Saint-Martin-de-Mâcon – comune nel dipartimento delle Deux-Sèvres
 Saint-Martin-de-Quinlieu – ex comune ora frazione di Saint-Gervais-les-Trois-Clochers, comune nel dipartimento della Vienne
 Saint-Martin-de-Ré – comune nel dipartimento della Charente Marittima
 Saint-Martin-de-Ribérac – comune nel dipartimento della Dordogna
 Saint-Martin-de-Saint-Maixent – comune nel dipartimento delle Deux-Sèvres
 Saint-Martin-de-Sanzay – comune nel dipartimento delle Deux-Sèvres
 Saint-Martin-des-Combes – comune nel dipartimento della Dordogna
 Saint-Martin-de-Seignanx – comune nel dipartimento delle Landes
 Saint-Martin-de-Sescas – comune nel dipartimento della Gironda
 Saint-Martin-de-Villeréal – comune nel dipartimento del Lot e Garonna
 Saint-Martin-d'Oney – comune nel dipartimento delle Landes
 Saint-Martin-du-Bois – comune nel dipartimento della Gironda
 Saint-Martin-du-Clocher – comune nel dipartimento della Charente
 Saint-Martin-du-Fouilloux – comune nel dipartimento delle Deux-Sèvres
 Saint-Martin-du-Puy – comune nel dipartimento della Gironda
 Saint-Martin-Lacaussade – comune nel dipartimento della Gironda
 Saint-Martin-la-Méanne – comune nel dipartimento della Corrèze
 Saint-Martin-l'Ars – comune nel dipartimento della Vienne
 Saint-Martin-l'Astier – comune nel dipartimento della Dordogna
 Saint-Martin-le-Mault – comune nel dipartimento dell'Alta Vienne
 Saint-Martin-le-Pin – comune nel dipartimento della Dordogna
 Saint-Martin-lès-Melle – comune nel dipartimento delle Deux-Sèvres
 Saint-Martin-le-Vieux – comune nel dipartimento dell'Alta Vienne
 Saint-Martin-Petit – comune nel dipartimento del Lot e Garonna
 Saint-Martin-Sainte-Catherine – comune nel dipartimento della Creuse
 Saint-Martin-Sepert – comune nel dipartimento della Corrèze
 Saint-Martin-Terressus – comune nel dipartimento dell'Alta Vienne

Occitania 
 Saint-Martin – comune nel dipartimento degli Alti Pirenei
 Saint-Martin – comune nel dipartimento del Gers
 Saint-Martin – ex comune ora frazione di Maureillas-las-Illas, comune nel dipartimento dei Pirenei Orientali
 Saint-Martin-d'Armagnac – comune nel dipartimento del Gers
 Saint-Martin-de-Boubaux – comune nel dipartimento della Lozère
 Saint-Martin-de-Caralp – comune nel dipartimento dell'Ariège
 Saint-Martin-de-Fenouillet, già Saint-Martin – comune nel dipartimento dei Pirenei Orientali
 Saint-Martin-de-Goyne – comune nel dipartimento del Gers
 Saint-Martin-de-Lansuscle – comune nel dipartimento della Lozère
 Saint-Martin-de-l'Arçon – comune nel dipartimento dell'Hérault
 Saint-Martin-de-Lenne – comune nel dipartimento dell'Aveyron
 Saint-Martin-de-Londres – comune nel dipartimento dell'Hérault
 Saint-Martin-des-Puits – comune nel dipartimento dell'Aude
 Saint-Martin-de-Valgalgues – comune nel dipartimento del Gard
 Saint-Martin-de-Vers – ex comune ora frazione di Pechs-du-Vers, comune nel dipartimento del Lot
 Saint-Martin-de-Villereglan – comune nel dipartimento dell'Aude
 Saint-Martin-d'Oydes – comune nel dipartimento dell'Ariège
 Saint-Martin-Gimois – comune nel dipartimento del Gers
 Saint-Martin-Labouval – comune nel dipartimento del Lot
 Saint-Martin-Laguépie – comune nel dipartimento del Tarn
 Saint-Martin-Lalande – comune nel dipartimento dell'Aude
 Saint-Martin-le-Redon – comune nel dipartimento del Lot
 Saint-Martin-le-Vieil – comune nel dipartimento dell'Aude
 Saint-Martin-Lys – comune nel dipartimento dell'Aude

Paesi della Loira 
 Saint-Martin-d'Arcé – ex comune ora frazione di Baugé-en-Anjou, comune nel dipartimento del Maine e Loira
 Saint-Martin-de-Connée – comune nel dipartimento della Mayenne
 Saint-Martin-de-la-Place – comune nel dipartimento del Maine e Loira
 Saint-Martin-des-Fontaines – comune nel dipartimento della Vandea
 Saint-Martin-de-Fraigneau – comune nel dipartimento della Vandea
 Saint-Martin-des-Monts – comune nel dipartimento della Sarthe
 Saint-Martin-des-Noyers – comune nel dipartimento della Vandea
 Saint-Martin-des-Tilleuls – comune nel dipartimento della Vandea
 Saint-Martin-du-Bois – ex comune ora frazione di Segré-en-Anjou Bleu, comune nel dipartimento del Maine e Loira (Paesi della Loira)
 Saint-Martin-du-Fouilloux – comune nel dipartimento del Maine e Loira
 Saint-Martin-du-Limet – comune nel dipartimento della Mayenne
 Saint-Martin-Lars-en-Sainte-Hermine – comune nel dipartimento della Vandea

Provenza-Alpi-Costa Azzurra 
 Saint-Martin-de-Brômes – comune nel dipartimento delle Alpi dell'Alta Provenza
 Saint-Martin-de-Castillon – comune nel dipartimento della Valchiusa
 Saint-Martin-de-Crau – comune nel dipartimento delle Bocche del Rodano
 Saint-Martin-de-la-Brasque – comune nel dipartimento della Valchiusa
 Saint-Martin-d'Entraunes – comune nel dipartimento delle Alpi Marittime
 Saint-Martin-de-Pallières, già Saint-Martin – comune nel dipartimento del Varo
 Saint-Martin-de-Queyrières – comune nel dipartimento delle Alte Alpi
 Saint-Martin-du-Var – comune nel dipartimento delle Alpi Marittime
 Saint-Martin-les-Eaux – comune nel dipartimento delle Alpi dell'Alta Provenza
 Saint-Martin-lès-Seyne – comune nel dipartimento delle Alpi dell'Alta Provenza
 Saint-Martin-Vésubie – comune nel dipartimento delle Alpi Marittime

Oltremare 
 Saint-Martin – collettività d'oltremare sull'isola di Saint Martin

Regno Unito 
 Saint-Martin – parrocchia di Guernsey (Isole del Canale)
 Saint-Martin – parrocchia di Jersey (Isole del Canale)

Stati Uniti d'America 
 Parrocchia di Saint Martin – parrocchia (Louisiana)

Svizzera 
 Saint-Martin – comune nel distretto della Veveyse (Canton Friburgo)
 Saint-Martin – comune nel distretto di Hérens (Canton Vallese)

Musica 
 Saint Martin Record – casa discografica italiana

Persone 
 Bertrand de Saint-Martin (1220 circa-1277) – monaco, vescovo e cardinale francese
 Louis Claude de Saint-Martin (1743-1803) – filosofo francese
 Louis Vivien de Saint-Martin (1802-1896) – cartografo francese

Trasporti 
 Boulevard Saint-Martin – boulevard tra il III e il X arrondissement di Parigi
 Rue Saint-Martin – via tra il III e il IV arrondissement di Parigi
 Saint-Martin – stazione fantasma della metropolitana di Parigi

Pagine correlate 
 Saint-Martin-des-Champs – pagina di disambiguazione
 Saint-Martin-du-Fouilloux – pagina di disambiguazione 
 Saint-Martin-du-Mont – pagina di disambiguazione 
 Saint-Martin-du-Puy – pagina di disambiguazione 
 Saint-Martin-du-Tertre – pagina di disambiguazione
 Sankt Martin – pagina di disambiguazione
 Sânmartin – pagina di disambiguazione
 San Martino (disambigua) – pagina di disambiguazione
 Mont-Saint-Martin – pagina di disambiguazione 
 Pont-Saint-Martin – pagina di disambiguazione